

Patronyme
 André Wicky (1928-2016), pilote automobile suisse.
 Auguste Wicky (1873–1947), syndicaliste et homme politique français.
 Christian Wicky (1972-), chanteur suisse.
 Jean-Claude Wicky (1946-2016), photographe et réalisateur suisse.
 Joseph Wicky (1788-1856), homme politique suisse.
 Nelly Wicky (1923-2020), institutrice et membre politique suisse.
 Raphaël Wicky (1977-), joueur de football suisse.
 Victoria Wicky (1982-), snowboardeuse française.

Voir aussi : 

Homonymie
Homonymie de patronyme